Теннисный чемпионат Хуахина 2019 (англ. 2019 Hua Hin Championships) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Хуахине (Таиланд) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир будет проходить с 28 января 2018 года по 2 февраля 2019 года на хардовых открытых кортах, игры квалификации - с 26 по 27 января 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 14 Января 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Каролин Гарсия
  Сабина Лисицки
  Пэн Шуай
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Дженнифер Брэди
  Присцилла Хон
  Конни Перрен
  Дуань Инъин
  Хлоэ Паке
  Аранча Рус
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Сабина Лисицки /  Айла Томлянович
  Нуднида Луангнам /  Пеангтарн Плипыч

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный профиль турнира

Хуахин
Теннис
Январь 2019 года
Февраль 2019 года
Хуахин